Мужская сборная ветеранов Дании по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Данию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Дании ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||13 || 7 || 1 || 6 ||align="left"|John Hansen ||align="left"|Arne Andersen ||align="left"|Flemming Duus ||align="left"|Kjeld Jørgensen ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||7 || 8 || 5 || 3 ||align="left"|John Hansen ||align="left"|Alex Tordrup ||align="left"|Leif Højbjerg ||align="left"|Ole Bering ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||9 || 8 || 2 || 6 ||align="left"|John Hansen ||align="left"|Leif Højbjerg ||align="left"|Peter Gram ||align="left"|Ole Bering ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||4 || 8 || 5 || 3 ||align="left"|Allan Ploug ||align="left"|Finn Nielsen ||align="left"|Palle Bork ||align="left"|Johannes Jensen ||align="left"|Ove O. Sørensen ||align="left"|
|-
| 2007 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||18 || 8 || 0 || 8 ||align="left"|Johannes Jensen ||align="left"|Allan Ploug ||align="left"|Palle Bork ||align="left"|Finn Nielsen ||align="left"|Finn Goldholm ||align="left"|Кирстен Йенсен
|-
| 2009—10 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||4 || 9 || 6 || 3 ||align="left"|Bent Juul Kristoffersen ||align="left"|John Hansen ||align="left"|Hans Anton Jørgensen ||align="left"|Kurt Holm ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||22 || 7 || 1 || 6 ||align="left"|Hans Peter Schack ||align="left"|Bernd Hausted ||align="left"|John Hansen ||align="left"|Erling Berg Thomsen ||align="left"|Alex Tordrup ||align="left"|
|-
|  ||22 || 7 || 1 || 6 ||align="left"|Bent Juul Kristoffersen ||align="left"|Hans Anton Jørgensen ||align="left"|Bernd Hausted ||align="left"|John Hansen ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||12 || 7 || 4 || 3 ||align="left"|Bernd Hausted ||align="left"|John Hansen ||align="left"|Karsten Schmidt ||align="left"|Kurt Holm ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||4 || 10 || 8 || 2 ||align="left"|Poul Erik Nielsen ||align="left"|Keld Henriksen ||align="left"|Ole de Neergaard ||align="left"|Anders Reck-Magnussen ||align="left"| ||align="left"|Лилиан Нильсен
|-
|  ||4 || 10 || 6 || 4 ||align="left"|Poul Erik Nielsen ||align="left"|Keld Henriksen ||align="left"|Ole de Neergaard ||align="left"|Lars Klingberg Müller ||align="left"|Anders Reck-Magnussen ||align="left"|Лилиан Нильсен
|-
|  ||5 || 8 || 6 || 2 ||align="left"|Ульрик Шмидт ||align="left"|Микаэль Квист ||align="left"|Нильс Сиггорд Андерсен ||align="left"|Кристиан Туне Якобсен ||align="left"| ||align="left"|Лиза Ричардсон
|-
|  ||5 || 7 || 6 || 1 ||align="left"|Ульрик Шмидт ||align="left"|Микаэль Квист ||align="left"|Нильс Сиггорд Андерсен ||align="left"|Кристиан Туне Якобсен ||align="left"|Пер Свенсен ||align="left"|Лиза Ричардсон
|-
|  || || 8 || 6 || 2 ||align="left"|Ульрик Шмидт ||align="left"|Микаэль Квист ||align="left"|Нильс Сиггорд Андерсен ||align="left"|Keld Henriksen ||align="left"|Пер Свенсен ||align="left"|
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||11 || 6 || 3 || 3 ||align="left"|Bent Juul Kristoffersen' ||align="left"|Hans Peter Schack ||align="left"|Tommy Kristoffersen ||align="left"|Soeren Kristensen ||align="left"|Matthias Schack ||align="left"|
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

Ссылки 
 Дания -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Дании

См. также 
 Мужская сборная Дании по кёрлингу
 Женская сборная Дании по кёрлингу
 Смешанная сборная Дании по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Дании по кёрлингу
 Сборная Дании по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Дании по кёрлингу

Дания
Кёрлинг в Дании
Кёрлинг